Isabel de Chiaromonte, también conocida como Isabel de Tarento o Isabel de Clermont (Taranto, c. 1424 - Nápoles,  ), fue princesa de Taranto y reina de Nápoles por su matrimonio con Fernando I. 

Hija de Tristan de Clermont y de Catalina Orsini, era la sobrina y presunta heredera del príncipe Juan Antonio Orsini del Bazo de Taranto, que no tenía hijos. 

Isabel era también la nieta de la reina María de Enghien, madre de Juan y de Catalina, quien había sido reina consorte de Nápoles de 1406 a 1414 por su casamiento con Ladislao I el Liberal.

Por estos motivos e intentando asegurar un buen futuro a su hijo ilegítimo, su futuro suegro Alfonso V de Aragón, la hace esposar en 1444 con Fernando con el que tiene seis hijos:
Alfonso II de Nápoles (*4 de noviembre de 1448 - †18 de diciembre de 1495). Rey de Nápoles
Leonor de Nápoles (*22 de junio de 1450 - †11 de octubre de 1493).
Federico IV de Nápoles (*19 de abril de 1452 - †9 de noviembre de 1504).
Juan de Nápoles (*25 de junio de 1456 - †17 de octubre de 1485). Arzobispo de Tarento y Cardenal
Beatriz de Nápoles (*16 de noviembre de 1457 - †23 de septiembre de 1508). Reina de Hungría, esposa de Matías Corvino y luego de Vladislao II de Bohemia y Hungría.
Francisco de Nápoles (*16 de diciembre de 1461 - †26 de octubre de 1486). Duque de Sant’Angelo.

Antepasados

Referencias 

Nobles italianas del siglo XV
Reinas consortes de Nápoles
Personas de Tarento
Reinas consortes del siglo XV
Nacidos en Copertino
Fallecidos en Nápoles